Dmitri Iwanowitsch ist der Name folgender russischen Fürsten:

* Dmitri Iwanowitsch, genannt Dmitri Donskoi (1350–1389), Großfürst von Moskau und Wladimir
 Dmitri Iwanowitsch (1481–1521) (genannt Schilka), Sohn des russischen Zaren Iwan III.
 Dmitri Iwanowitsch der Enkel (1483–1509), Enkel des russischen Zaren Iwan III.
 Dmitri Iwanowitsch (1552–1553), Sohn des russischen Zaren Iwan IV. der Schreckliche und Thronfolger
 Dmitri Iwanowitsch (Zarewitsch) (1582–1591), Sohn des russischen Zaren Iwan IV. der Schreckliche und Thronfolger